En anglais, thatcher est le mot désignant un chaumier. Il s'agit également du nom de quelques personnes :

Patronymes

Margaret Thatcher (1925-2013), femme politique britannique et premier ministre du Royaume-Uni ;
 Gouvernement Thatcher, gouvernement du Royaume-Uni qu'elle dirigea de 1979 à 1990, 
 Thatchérisme, nom donné à l'ensemble des politiques qu'elle a conduites.

Sa famille :
 Carol Thatcher (née en 1953), sa fille, journaliste britannique,
 Denis Thatcher (1915-2003), son mari, homme d'affaires britannique,
 Mark Thatcher (né en 1953), son fils, homme d'affaires britannique.

Autres personnalités
 Ben Thatcher (né en 1975), footballeur gallois,
 Eva Thatcher, actrice américaine du cinéma muet, 
 Heather Thatcher (1896-1987), actrice britannique,
 Henry K. Thatcher (1806–1880), contre-amiral (rear admiral) de la marine américaine pendant la guerre civile américaine,
 Joe Thatcher (né en 1981), joueur américain de baseball,
 Karen Thatcher (née en 1984), joueuse américaine de hockey sur glace, 
 Ross Thatcher (1917-1971), homme politique canadien et premier ministre de la Saskatchewan.
 Sophie Thatcher (2000-), actrice américaine,
 Torin Thatcher (1905-1981), acteur britannique ;

Toponymie

 Péninsule de Thatcher, une péninsule de Géorgie-du-Sud, nommée d'après Margaret Thatcher ;
 Thatcher, une ville de l'Arizona aux États-Unis ;
 Thatcher, une localité de l'Utah aux États-Unis ;

Personnages de fiction  
 Le juge Thatcher et sa fille Becky Thatcher, personnages du roman Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain ;
 Walker Parks Thatcher, un personnage du film Citizen Kane ;
 William Thatcher, un personnage du film Chevalier. 
Mike Baker, de son nom de code Thatcher, personnage fictif de Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Voir aussi 
 Thacker, patronyme similaire avec la même origine
 , plusieurs navires de la marine américaine (US Navy)

Patronyme anglais